Tagelus är ett släkte av musslor. Tagelus ingår i familjen Solecurtidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Tagelus